Michael Brandon – attore statunitense
Michael Brandon – attore pornografico statunitense